Swindells ist der Familienname folgender Personen:

 Connor Swindells (* 1996), britischer Schauspieler
 Robert Swindells (* 1939), englischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Swindall
 Swindell